Die Rhomaleosauridae (= "robuste Echsen") sind eine Familie der Plesiosauria, die vom Unterjura bis zur Unterkreide existierten.

Merkmale 
Die Rhomaleosauridae hatten einen relativ kurzen Hals und einen großen Kopf, der ein Achtel bis ein Sechstel der Körperlänge (bis zu 8 Meter) erreichen konnte. 

Am Vorderende der relativ kurzen Schnauze saß eine löffelförmige, mit großen, starken Fangzähnen besetzte Rosette. Der vergleichsweise steife Hals hatte die 1,5 bis zweifache Länge des Schädels, erreichte 20 bis 30 % der Körperlänge und wurde von 26 bis 30 Halswirbel mit kurzen Centra gestützt. Die Zahl der Rumpfwirbel betrug etwa 20, die der Schwanzwirbel etwa 37.

Systematik 
Die Monophylie der Rhomaleosauridae ist nicht sicher. Sie könnten auch eine paraphyletische Gruppe ursprünglicher Pliosaurier sein und die gemeinsamen Merkmale konvergente Entwicklungen die aus denselben Jagdtechniken resultieren. Wissenschaftler die dieser Ansicht sind, nutzen trotzdem oft den Begriff "Rhomaleosaurid", um Pliosaurier zu beschreiben, die eine bestimmte Körper- und Schädelmorphologie haben.

Gattungen 
 Archaeonectrus 
 Borealonectes
 Eurycleidus 
 Leptocleidus 
 Macroplata
 Maresaurus 
 Rhomaleosaurus 
 Simolestes 
 Sthenarosaurus
 Umoonasaurus

Einzelnachweise 

Simolestes

Weblinks 

Flossenechsen
Sauropterygia